Bupleurum graminifolium är en flockblommig växtart som beskrevs av Richard Anthony Salisbury. Bupleurum graminifolium ingår i släktet harörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Harörter
graminifolium